Johann Wilhelm Rädecker (Seeburg, 1 augustus 1851 – Amsterdam, 3 december 1936) was een Nederlands beeldhouwer, die werkte als houtsnijder, modelleur en steenbeeldhouwer.

Levensloop 
Wilhelm Rädecker was een natuurlijke zoon van kastenmaker Heinrich Wilhelm Rädecker en Marie Elisabethe Steinebach, die zich in 1852 in Amsterdam vestigden. Wilhelm werd in Duitsland geboren en bij moeders familie ondergebracht, tot hij in 1854 in het ouderlijk gezin werd opgenomen. Zijn ouders trouwden pas in 1876, waarbij Wilhelm en zijn twee jongere broers werden erkend. Hij trouwde een jaar later zelf, met de Amsterdamse modiste Anna Agnes Gosseling (1851-1921). Zij kregen zeven kinderen, onder wie Willem, John en Anton Rädecker, die allen hun vader in het voetspoor volgden. 

Rädecker en zijn broers zullen bij hun vader de beginselen van het meubelmakersvak en houtsnijden hebben geleerd. Met de opkomst van neogotische architectuur, gestimuleerd door onder anderen architect Pierre Cuypers, kwam er meer vraag naar stucwerk. Wilhelm Rädecker ging stucreliëfs maken en stond in de bouwwereld bekend als een buitengewoon bekwaam modelleur en ornamentist. Hij werkte als modelleur voor de firma J. Oldigs & Zoon in Amsterdam en vervaardigde modellen die werden gebruikt voor het maken van stucwerk. Hij was daarnaast van 1893 tot 1913 als leraar boetseren verbonden aan de avondtekenschool voor handwerklieden, de Eerste Ambachtsschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand. Tot zijn leerlingen behoorden zijn drie zoons, Janus Remiëns en Frits Sieger.

Wilhelm Rädecker overleed op 85-jarige leeftijd. Hij is met zijn vrouw begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Anton maakte voor zijn ouders een grafmonument, dat bescherming geniet als rijksmonument.

Enkele werken 
1900: uil (gevelbekroning) en reliëf van een kofschip aan een balkonbalustrade boven de entree van de Eerste Openbare Handelsschool aan het Raamplein 1 in Amsterdam.
1905-1906: stucwerken voor landhuis Rusthoek in Baarn, naar een ontwerp van de architecten  Th. G. Schill & D.H. Haverkamp.
plafondversieringen voor bioscoop aan de Regulierbreestraat in Amsterdam.

Foto's

Stamboom 

Nederlands beeldhouwer